Het WTA-tennistoernooi van Leipzig (officieel Sparkassen Cup) van 2002 vond plaats van 23 tot en met 29 september 2002 in de Duitse stad Leipzig. Het was de dertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen zeven speelsters uit de top-15 deel.

De Belgische titelverdedigster Kim Clijsters was het vierde reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitge­scha­keld door Anastasija Myskina.

Het eerste reekshoofd, Serena Williams uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als zesde geplaatste Russin Anastasija Myskina in twee sets. Williams wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Leipzig op haar naam te schrij­ven. Het was haar negentiende WTA-titel, de achtste van dat jaar. Zij won US$ 93.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Behalve Kim Clijsters waren er nog twee Belgische deelneemsters:
 Justine Henin, als derde geplaatst, bereikte evenzo de halve finale – zij verloor van de latere winnares.
 Elke Clijsters, jongere zus-van, was met een wildcard toegelaten – zij strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Jelena Lichovtseva en Nathalie Tauziat had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven. Lichovtseva speelde samen met Natallja Zverava – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door het eerste reekshoofd.

Het Amerikaanse duo Alexandra Stevenson en Serena Williams, met een wildcard toege­laten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Janette Husárová en Paola Suárez in twee sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. Williams had daar­naast negen eerdere dubbel­spel­titels met een andere partner; Stevenson geen. Nog steeds(juli 2020) is dit Williams' enige dubbelspeltitel die zij won met een andere partner dan zus Venus.

De Belgische Kim Clijsters speelde samen met Jelena Dokić uit Joegoslavië – zij waren het tweede reekshoofd, maar de eerste ronde was voor hen meteen het eindstation. Ook voor haar landgenote Justine Henin en Russin Jelena Bovina viel het doek na hun eerste optreden.

De Nederlandse Caroline Vis en Eléni Daniilídou (Griekenland) bereikten de halve finale – daarin moesten zij hun meerdere erkennen in de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Leipzig 2002
Leipzig